Џорџ Смит се може односити на:
 Џорџ Смит (археолог)
Џорџ Смит (физичар), амерички физичар
Џорџ Смит Патон, амерички генерал у Другом светском рату.
Џорџ Смит (рагбиста), аустралијски рагбиста.
Џорџ Смит (хемичар), амерички хемичар.